Hofkapelle steht für:
 Hofkapelle (Amt), Institution an Fürstenhöfen des Mittelalters
 Hofkapelle (Orchester), Staatskapelle, Musikorchester an Fürstenhöfen
 Batzdorfer Hofkapelle
 Hannoversche Hofkapelle
 Meininger Hofkapelle
 Hofkapelle Stuttgart
 Wiener Hofmusikkapelle
 eine Kapelle bei Bauernhöfen, siehe Kapelle (Kirchenbau)#Hofkapellen
in Deutschland:
 Hofkapelle (Friesenhof), Friesenhof, Beratzhausen, Landkreis Regensburg
 Hofkapelle Galgenhöfle, Seibranz, Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg
 Hofkapelle Geierlambach, Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Hofkapelle (Gerblinghausen), Gerblinghausen, Gemeinde Oberhaching, Landkreis München, Bayern
 Hofkapelle (Hickern), Bayern
 Hofkapelle Lachenbauer, Dietmanns, Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg
 Hofkapelle Langensteig, Langensteig, Aichstetten, Landkreis Ravensburg
 Hofkapelle (Neukl), Neukl, Bad Griesbach, Landkreis Passau
 Hofkapelle St. Sebastian (Pötting), Pötting, Gemeinde Taufkirchen, Landkreis München, Bayern
 Hofkapelle Schlecht, Oberhausen, Aitrach, Landkreis Ravensburg
 Hofkapelle Schwaldhof, Dietmanns, Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg
 Hofkapelle St. Elisabeth Reiste, Eslohe, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hofkapelle Unterplörnbach, Haag an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Hofkapelle (Wandelheim), Germering, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
in Österreich:
 Hofkapelle Oblasserberg, Gemeinde St. Johann im Walde, Bezirk Lienz, Tirol
 Hofkapelle Windegg, Gemeinde Tulfes, Tirol

Siehe auch:
 Hofkirche (in einem Hof oder Kirche eines Fürstenhofes)
 Hofkirchen (Begriffsklärung)